Ян Рокита:
 Рокита, Ян (ум. 1591) — чешский и польский богослов, беседовавший с Иваном Грозным (1570).
 Рокита, Ян (род. 1959) — польский политик, депутат Сейма, член партии «Гражданская Платформа».